Лонгфорд (графство), Лонгфорд (англ. Longford, ірл. Longfort) — графство в центральній Ірландії.
 Граф Лонгфорд (англ. — Earl of Longford) — аристократичний титул в перстві Ірландії.
 Лонґфорд (Тасманія), Лонгфорд (англ. Longford) — австралійське місто, розташоване у північно-західній частині Тасманії.
 Лонгфорд Таун, ФК «Лонгфорд Таун» (ірл. Cumann Peile Bhaile Longfort) — ірландський футбольний клуб з міста Лонгфорд, заснований у 1924 році.
 Лонгфорд (Канзас), Лонгфорд (англ. Longford) — місто (англ. city) в США, в окрузі Клей штату Канзас.
 Лонгфорд (місто), Лонгфорд (англ. Longford; ірл. An Longfort) — місто в Ірландії та адміністративний центр графства Лонгфорд.
 Лонгфорд — Лонг-Айленд (трубопровід для ЗВГ), Лонгфорд Лонг-Айленд Лонгфорд — Лонг-Айленд (трубопровід для ЗВГ) — трубопровід на південному-сході Австралії.